Robert Artur Pierug (* 26. července 1989 Kadaň) je podnikatel, zakladatel skupiny řídící v oblastech zdravotnictví, farmacie, reprodukční medicíny, energetiky, potravin, podporovatel vědecko-akademických projektů na Českých a Slovenských univerzitách. 

V uplynulých letech vedl obchodní týmy a vyškolil více než 1000 lidí. Obchodní a právní dovednosti získal i v oblasti partnerských vstupů a exitů na poli rizikového kapitálu. V roce 2014 byl lektorem modulů v rámci profesně vzdělávacího programu MBA management a řízení podniků, public relations a marketing. V roce 2016 zaznamenal časopis Forbes projekt sociální sítě o cestování FaceHoliday. Aktuálně vede Holdingovou skupinu FABA, která investuje do projektů s pozitivním dopadem v CEE regionu.

Externí odkazy 
 
 

Čeští podnikatelé
Narození v roce 1989
Narození 26. července
Narození v Kadani
Žijící lidé
Muži